Chaldäische Kathedrale St. Josef steht für:
 Sankt-Joseph-Kathedrale (Aleppo)
 Chaldäische Kathedrale St. Josef (Bagdad)
 St.-Josef-Kathedrale (Ankawa)